Trofa (Porto), een stad en gemeente in het Portugese district Porto
Trofa (Águeda), een plaats in de Portugese gemeente Águeda